Стомпоркув:

 Стомпоркув — город в Польше, входит в Свентокшиское воеводство, Коньский повят.
 Стомпоркув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Коньский повят, Свентокшиское воеводство.